Zúñiga kan som auktorsförkortning betyda:

 Maria del Carmen Zúñiga
 Ramón Zúñiga

Robotskapade auktorsförkortningar